

Francja 
1 gmina:
 Billé

Niemcy 
1 rzeka:
 Bille